Interoppia är ett släkte av kvalster. Interoppia ingår i familjen Granuloppiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Interoppia